Victor Bondjale, artísticamente conocido como Black Bee es un rapero y productor natural de Villaverde (Madrid).

Biografía 

Nació el 3 de septiembre de 1988. Reside en el barrio madrileño de Villaverde. Es miembro de Manzzini Brothers, colectivo que agrupa a Dakaneh, Paisa, Efe Yerom, Xcese, Kra Martinez, Invandra y Duddi Wallace. Además de MC, también es productor. Es originario de Guinea Ecuatorial.
Sacó varias maquetas entre 1999 y 2000 acompañado de Luna Mato. Fue con su maqueta "Sueños En El Barrio" (2003) la que tuvo más repercusión.

Su primera colaboración se llevó a cabo junto a Meko & Krazé (Ak-47, 2002) en el tema "Cielo Y Asfalto", junto a Meko, Krazé, Mefe y Lomec. También colaboró en el recopilatorio Bombo Records – Nóveles Volumen I, con cuatro temas escritos y producidos por él mismo. A partir de entonces ha colaborado con Meko, El Chojín, Xcese, Primer Dan, Mitsuruggy y Hammurabi.

Ha realizado junto a Primer Dan la canción del Eurobasket 2007.

En 2006 sacó su disco Génesis, de la mano de BoaCor, con colaboraciones de El Chojín y Meko entre otros.

Ha dado conciertos en Cultura Urbana 06, Telecinco, Localia e Hipnotik Festival 06

Discografía 

 Sueños En El Barrio (Maqueta) (2003)
 Génesis (EP) (BoaCor, 2006)

Colaboraciones

Como Mc 

 Meko & Krazé "Ak 47", (2003)
 995 "Kompetición", (2003)
 995 "Kompetición 2", (2004)
 Bombos Records "Nóveles Volumen I", (2004)
 Mitsuruggy "Sangre Azul", (2005)
 El Chojín "8Jin", (2005)
 VA "Tiempo De Kambio", (2005)
 Hammurabi "Penumbra", (2007)
 El Chojín "Striptease", (2007)
 Malafama Squad "Fresh", (2008)
 Efe Yerom "Tiro", (2009)
 Meko "Lo Que Dan Los Años", (2009)
 Dakaneh "Mi Negocio", (2009)
 Xcese "La makina del tiempo", (2009)
 Chocolate City "Azul", (2009)

Como Productor 

 Meko "Zona De Guerra", (2004)
 Bombos Records "Nóveles Volumen I", (2004)
 VA "Tiempo De Kambio", (2006)
 Primer Dan "Mal Clima", (2007)
 El Chojín "Striptease", (2007)
 Xcese "Spanisher Mixtape", (2007)
 Efe Yerom "Listo para el 8", (2008)
 Malafama Squad "Fresh", (2008)
 Cronosh "Ragnarök", (2008)
 Efe Yerom "Vidas", (2009)
 Meko "Lo Que Dan Los Años", (2009)
 Dakaneh "Mi Negocio", (2009)
 Xcese "La makina del tiempo", (2009)
 Chocolate City "Azul", (2009)
 Ivan Nieto "Mirlo Blanco" (2014)

Véase también 
 Manzzini Brothers

Referencias 

Raperos de la Comunidad de Madrid
Nacidos en Madrid